

Пахтакор — місто, Джиззацька область
 Пахтакор — станція метро в Ташкенті
 «Пахтакор» — стадіон в Ташкенті
 «Пахтакор» — спортивне товариство
 «Пахтакор» — футбольний клуб з Ташкента

Пахтакор — село, Восейський район, Хатлонська область
 Пахтакор — село, район імені Мір Саїда Алії Хамадоні, Хатлонська область
 Пахтакор — село, Кулобський район, Хатлонська область